strzelec – osoba, która strzela, np.:
 strzelec wyborowy,
 strzelec pokładowy,
 myśliwy polujący przy pomocy broni palnej, a niekiedy także broni miotającej: łuku (łucznik), kuszy (kusznik), arbaletu.
 sportowiec, który specjalizuje się w strzelaniu z ręcznej broni palnej
 w grach piłkarskich (szczególnie piłka nożna, piłka ręczna itp.) – zawodnik, który strzelił bramkę
 żołnierz formacji strzelców
 strzelec – odpowiednik stopnia szeregowego, np. w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym w pułkach strzelców konnych
 Strzelec – gwiazdozbiór
 Strzelec – jeden z astrologicznych znaków zodiaku
 „Strzelec” – potoczna nazwa organizacji strzeleckich: Związku Strzeleckiego i Towarzystwa „Strzelec” – polskich organizacji paramilitarnych
 strzelec – członek organizacji strzeleckich: Związku Strzeleckiego i Towarzystwa „Strzelec”, a współcześnie też Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW i Polskich Drużyn Strzeleckich
 Szaulis (lit. Šaulys – strzelec) – członek paramilitarnej organizacji litewskiej o nazwie Związek Strzelców Litewskich
 w szachach – każda figura dalekosiężna: hetman, wieża, goniec.
 Strzelec – amerykański film akcji z 2007 roku w reżyserii Antoine’a Fuqua
 „Strzelec” – piwo produkowane w Browarze Jędrzejów
 Strzelec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard
 Strzelec – szczyt w Karkonoszach

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 

 wolny strzelec
 strzelcy
 Strzelce